Turn It Up (álbum), de Pixie Lott
Turn It Up (canção de Pixie Lott), do álbum supracitado
Turn It Up Louder, relançamento do álbum supracitado
Turn It Up (canção de Paris Hilton)
Turn It Up (canção de Wanessa Camargo)
Turn It Up (canção de T.O.P)
Turn It Up (filme), dirigido por Robert Adetuyi

Desambiguação